Ajax sau Aiax se poate referi la:

 Aiax din Salamina (Marele Aiax) - un erou din mitologia greacă.
 Aiax (Sofocle) – tragedie scrisă de dramaturgul antic Sofocle 
 Aiax din Locres - un alt erou, participant de asemenea la Războiul troian.
 Ajax (programare), Asynchronous JavaScript And XML - o metodă informatică de programare.
 Ajax Amsterdam - un club de fotbal din Olanda.
 Muntele Ajax, din Antarctica
 Ajax, Ontario, oraș în Canada